Двойной кол — дебют в русских шашках. Характерен установлением коловой шашки обеими сторонами, то есть получаются отличительные шашки c5 у белых (как в дебюте «Кол») и f4 (как в дебюте «Обратный кол»). Табия дебюта возникает после ходов 1.cd4 ba5 2. dc5 d:b4 3. a:c5 fg5 4. bс3 gf6 5. gh4 gf4 6. e:g5 h:f4 . Возможна перестановка ходов 1.cb4 ba5 2.bc5 d:b4 3.a:c5

Литература 
Микерин И. И. Шашечный дебют «Отказанный кол» и «Двойной кол». Методические рекомендации по обучению игры в шашки. — Симферопольский кооператив «Физкультура и здоровье» — (Симферополь), 1990.

Примечания 

Шашечные дебюты